Thil, Aube
 Thil, Marne
 Thil, Ain
 Thil, Haute-Garonne
 Thil, Meurthe-et-Moselle
 Le Thil